Блумквист () — шведская фамилия. Известные носители:

 Блумквист, Александр (род. 1994) — шведский футболист.
 Блумквист, Андреас (род. 1992) — шведский футболист.
 Блумквист, Брюнольф (1855—1921) — финский архитектор.
 Блумквист, Йеспер (род. 1974) — шведский футболист.
 Блумквист, Кристина — шведская ориентировщица.
 Блумквист, Осси (1908—1955) — финский конькобежец.
 Блумквист, Стиг (род. 1946) — шведский автогонщик.
 Блумквист, Эрик (род. 1990) — шведский шахматист, международный мастер (2008).

Персонажи
 Калле Блумквист — герой произведений шведской писательницы Астрид Линдгрен.
 Микаэль Блумквист — персонаж романов шведского писателя Стига Ларссона и их экранизаций.

См. также 
 Бломквист, Георгий Карлович (1898—1925) — русский поэт и прозаик.
 Бломквист, Евгения Эдуардовна (1890—1956) — советский этнограф.